Чарльз Таунсенд (): Таунсенд, Чарльз (1674—1738) — английский политический деятель, 2-й виконт Таунсенд.
 Таунсенд, Чарльз (1725—1767) — английский политический деятель.
  (1856—1924) — американский политик.
 Таунсенд, Чарльз Вере Феррерс (1861—1924) — британский военный деятель, генерал-майор.
 Таунсенд, Чарльз (1863—1944) — американский энтомолог.
 Таунсенд, Чарльз (1872—1906) — американский фехтовальщик.
 Таунсенд, Чарлз (род. 1945) — британский пэр, 8-й маркиз Таунсенд.